Динамічна бібліотека (хімія) — у комбінаторній хімії — колекція сполук у динамічній рівновазі. Якщо склад бібліотеки змінюється, напр., внаслідок присутності певного рецептора, який селективно зв'язує певні бібліотечні члени, тоді зсування рівноваги вестиме до збільшення кількості тих компонентів, які зв'язані з ціллю, що має відносно високу спорідненість.
 Бібліотека з бібліотек — у комбінаторній хімії — стратегія пришвидшення створення бібліотек, де існуюча бібліотека піддається відносно малій модифікації з метою генерувати нову бібліотеку.
 Бібліотека з пропусками — у комбінаторній хімії — бібліотека, при створенні якої спеціально пропущені певні її члени.
 Віртуальна бібліотека — у комбінаторній хімії — бібліотека, яка фізично не існує, а побудована тільки в електронній формі чи на папері. Будівельні блоки, потрібні для такої бібліотеки, можуть не існувати, і хімічні етапи для такої бібліотеки можуть бути не тестовані. Ці бібліотеки використовуються при дизайні можливих бібліотек.